Жан Лабор (1805—1878) — французький промисловець та інженер. Перший консул Франції на Мадагаскарі.
 Йозеф Лабор (1842—1924) — австрійський музикант і композитор пізнього романтизму.
 Марчелло Лабор (1890—1954) — італійський учений, письменник і лікар.

 Лабор — поселення в общині Копер, Регіон Обално-крашка, Словенія.